Список 1997 год в телевидении описывает события в мире телевидения, произошедшие в 1997 году.

События

Январь 
 1 января
 На канале «ОРТ» вышла вторая часть новогоднего музыкального фильма «Старые песни о главном 2».
 Смена логотипа и оформления на «ОРТ».
 Смена логотипа и графического оформления «10 канала».
 Начало вещания телеканала «NTV International» — международной версии телеканала «НТВ».
 Смена логотипа на екатеринбургском телеканале «АСВ».
 Начало работы телеканала REN-TV со спутника «Горизонт 31» (40.5° в.д.).
 6 января — Смена оформления на «РТР».
 11 января — Вышел первый выпуск с первым обновлёнными декорациями программы «Сто к одному» на «МТК», а позже на телеканале «ТВ Центр».
 12 января — Вышла в эфир музыкальная программа «Доброе утро, страна!».
 13 января — На «РТР» вышел в эфир первый выпуск ток-шоу «Добрый вечер» с Игорем Угольниковым.
 24 января — Смена логотипа и названия украинского телеканала «ТЕТ-А-ТЕТ» в «ТЕТ» в честь 5-летнего юбилея.

Март 

 1 марта
 Смена логотипа на канале «МТК».
 На канале «НТВ» вышел документальный сериал о новейший истории Леонида Парфёнова «Намедни 1961-2003. Наша эра».
 10 марта — Начало вещания нижегородского телеканала «Диалог».
 31 марта
 Начало вещания саратовского телеканала «Телеком-ТВ».
 На канале «НТВ» состоялась премьера комедийного телесериала  «Семь дней с русской красавицей».

Апрель 
 19 апреля — На канале «НТВ» вышла еженедельная сатирическая авторская программа Виктора Шендеровича «Итого».

Май 

 30 мая — Начало вещания екатеринбургского телеканала «АТН».

Июнь 
 2 июня — Начало вещания украинского телеканала «СТБ».
 9 июня — Начало работы телеканала «Московия» и «ТВ Центр».
 14 июня — Начало вещания екатеринбургского телеканала «Студия-41».

Июль 
 1 июля — Начало работы телеканала «ТВ Центр-Столица».
 8 июля — На «ОРТ» вышел первый фильм из цикла «Документальный детектив».

Август 
 11 августа
 Смена логотипа и часов на «НТВ».
 Смена логотипов двух киноканалов «НТВ-Плюс»: «НТВ-Плюс Наше кино» и «НТВ-Плюс Мир кино».
 13 августа — Премьера первой серии американского анимационного сериала «Южный парк».
 14 августа — Начало вещания казанского телеканала «ВарианТ».
 19 августа — Начало вещания кемеровского телеканала «ТВ-Мост».
 24 августа — Смена логотипа украинского телеканала «УТ-1».

Сентябрь 
 1 сентября
 Переход программы «Времечко» с «НТВ» на «ТВ Центр».
 Вышел первый выпуск программы «Сегоднячко» на «НТВ».
 Смена логотипа и оформления украинского телеканала «1+1» в честь 2-летия.
 Начало вещания казахского развлекательного телеканала «НТК».
 2 сентября — на «Телеэкспо» выходит первый выпуск музыкальной телепередачи Дмитрия Диброва «Антропология».
 6 сентября — Вышел первый выпуск программы-интервью Льва Новожёнова «Старый телевизор».
 22 сентября — Смена логотипа и оформления на «СТС», тем не менее, сам логотип продержался до 2012 года, но с изменениями.

Октябрь 
 2 октября — На «ОРТ» вышел первый выпуск телеигры «Эти забавные животные» производства телекомпании ВИD.
 3 октября
 В эфир «ОРТ» после пятилетнего затишья возвращается программа «Здоровье», новой ведущей стала доктор медицинских наук Елена Малышева.
 Состоялся первый выход в эфир польской частной коммерческой телекомпании «» (на базе закрытого канала «»).
 4 октября
 Смена логотипа Британской вещательной корпораций шрифтовой гарнитурой «Gill Sans». Смена оформления «BBC One».
 Смена оформления на «ОРТ».
 На «ОРТ» вышел первый выпуск документальной программы «Как это было» производства телекомпании ВИD.
 8 октября — На «ОРТ» вышел первый выпуск телеигры «Золотая лихорадка» с Леонидом Ярмольником.
 9 октября — На «ТВ-6» вышел первый выпуск трешовой программы «Дрёма».
 12 октября — Начало вещания азербайджанского телеканала «Space».
 13 октября — Смена оформления на «НТВ».

Без точной даты 
 В течение октября 1997 года телекомпания ВИD окончательно прекращает использование классической открывающей заставки 1990 года с изображением шара, падающего с трамплина. Новая основная заставка состояла из простого появления маски ВИD из тьмы с голосовым озвучиванием «Телекомпания ВИD представляет» или под фанфары из классической заставки. Закрывающая заставка остается прежней (появление маски из тьмы со вспышками или без них) до 2000 года (а в некоторых передачах она использовалась и позже).

Ноябрь 
 1 ноября
 Начало вещания телеканала «Культура».
 Смена оформления на «РТР».

 4 ноября — На канале «1+1» (Украина) вышла в эфир развлекательная программа Верки Сердючки «СВ-шоу».

 9 ноября — Начало вещания британского информационного телеканала «BBC News» (до 20 апреля 2008 — «BBC News 24»).
 24 ноября — Начало вещания тюменского телеканала «Ладья».
 29 ноября — Начало вещания детского телеканала «НТВ-Плюс Детский мир».

Декабрь 

 12 декабря — На канале «НТВ» в рамках программы «Старый телевизор» (ведущий — Леонид Парфёнов) состоялась премьера фильма Алексея Балабанова «Брат».

 20 декабря — 1-й тираж всероссийской лотереи «Золотой ключ» на телеканале «ТВ Центр».
 22 декабря — Смена логотипа московского телеканала «Московия».
 31 декабря — Последний день вещания екатеринбургского телеканала «СТК-24».

Без даты 
 В Абакане вместо «Видеоканала» запущен новый телеканал «ТВ-7».
 Начало вещания харьковского телеканала «Фора».
 Смена логотипа омского телеканала «Антенна-7».
 Начало вещания болгарского телеканала «Триада ТВ».
 Начало вещания новоуренгойского телеканала «Импульс».
 Смена логотипа краснодарского телеканала «Синтез-ТВ».
 Замена основной заставки ATV («Авторского телевидения»); проходила постепенно, началась осенью 1997 года, но в ряде передач заставка ATV сменилась на новую уже в начале 1998 года.
 На канале «НТВ» вышла первое ток-шоу Елены Ханги о сексе «Про это».

Скончались 
 21 августа — Юрий Никулин — ТВ-Ведущий (Клуб «Белый попугай»), Послеоперационные кардиохирургические осложнения

Примечания